Gérôme ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Léon Gérôme (1824–1904), französischer Historienmaler und Bildhauer
 Raymond Gérôme (1920–2002), frankobelgischer Schauspieler und Regisseur